

Байдеряково — присілок, Шемуршинський район, Чувашія
 Байдеряково — село, Яльчицький район, Чувашія

Див. також 
 Байтеряково
 Мале Байдеряково
 Нове Байдеряково